Бугарра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 40,3 км². Население 850 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web Oficial de Bugarra 
 Bugarra en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии